La Final Four Tel Aviv 1994 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales de la Liga Europea de la FIBA 1993-94, que en su edición del año 1994 se realizó en Tel Aviv, Israel.

 Yad Eliyahu Arena, Tel Aviv  - 19 y 21 de abril de 1994

1994
Deporte en Tel Aviv
Baloncesto en Israel
Baloncesto en 1994
Competiciones deportivas europeas celebradas en Israel